István Haller (gouverneur), Transsylvaans gouverneur
 István Haller (politicus), Hongaars politicus